Brás Pereira de Arruda (Goiás, 1860 — 1920) foi um maestro, compositor, clarinetista e flautista brasileiro.

Maestros de Goiás
Compositores de Goiás
Clarinetistas de Goiás
Flautistas de Goiás
Naturais de Goiás (município)